Mychkine (en , translittération ISO 9 Myškin) est une ville de l'oblast de Iaroslavl, en Russie, et le centre administratif du raïon de Mychkinski.

 Le prince Mychkine est le personnage principal de l’Idiot,  roman de l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski publié en 1869.
 On trouve aussi écrit la graphie « Muichkine », avec le son de la lettre   rendu par ui en français.

 Vladimir Mychkine (Vladimir Semenovitch Mychkine) - en russe : , et en anglais :  (né le  à Kirovo-Tchepetsk en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace russe aujourd'hui retraité.

Voir aussi 
 Transcription du russe en français

Liens externes 
 

Patronyme russe